El Torneig de Fes 2011, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. L'11a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'abril de 2011 al Royal Tennis Club de Fes, Marroc.

La italiana Alberta Brianti va guanyar el primer títol de la seva carrera, mentre la romanesa Simona Halep va tornar a perdre la final com en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  

2011
WTA Tour 2011